Wijdekop ist der Familienname der folgenden Personen:

 Cornelis Wijdekop (1914–2008), niederländischer Kanute
 Pieter Wijdekop (1912–1982), niederländischer Kanute